CEV Champions League (mannen), volleybalcompetitie
 CEV Champions League (vrouwen), volleybalcompetitie